

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hickman – CDP della Contea di Stanislaus, California
Hickman – città della Contea di Fulton, Kentucky
Hickman – città della Contea di Lancaster, Nebraska

Persone 
Alfred Hickman (1873-1931) – attore britannico
Cordell Hickman (1932-1996) – attore statunitense
Darryl Hickman (1931) – attore e insegnante statunitense
Dwayne Hickman (1934-2022) – attore statunitense
Howard Hickman (1880-1949) – attore e regista statunitense
James Hickman (1976) – ex nuotatore britannico
John Hickman (1942-2021) – suonatore di banjo statunitense
Jonathan Hickman (1972) – scrittore e fumettista statunitense
Leo Hickman (1975) – giornalista britannico
Ricky Hickman (1985) – cestista statunitense
Tracy Hickman (1955) – scrittore statunitense
Vernon Victor Hickman (1894-1984) – zoologo e aracnologo australiano